15-ый и последний розыгрыш Турнира Европейских Чемпионов прошёл с 24 по 29 апреля 2001 года в испанском городе Кастельон-де-ла-Плана. Чемпионом стал испанский клуб «Плайас де Кастельон», обыгравший в финале российский клуб «Дина».

Со следующего сезона на смену Турниру Европейских Чемпионов пришёл Кубок УЕФА по мини-футболу.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Информация о розыгрыше на сайте futsalhellas.gr

Турнир Европейских Чемпионов по мини-футболу